Napoleon – imię męskie
Napoleon Bonaparte
 Napoleon II Bonaparte
 Napoleon III Bonaparte
 Napoleon IV Bonaparte
Napoleon Józef Bonaparte
Napoleon Lucjan Bonaparte
 Napoleon Hieronim Bonaparte
 Napoleon-Karol Bonaparte
 Roland Napoleon Bonaparte
 Napoleon-Wiktor Bonaparte
 Ludwik Napoleon Józef Bonaparte
 Napoleon Ludwik Hieronim Bonaparte

Napoleon Bonaparte – dramat Alexandre’a Dumasa (ojca) z 1831 roku
Napoleon – imię knura z powieści Folwark zwierzęcy G. Orwella
Napoleon – film z 1927
Napoleon – serial telewizyjny z 1990
Napoleon – serial telewizyjny z 2002
napoleon – ryba morska z rodziny wargaczowatych

Miejscowości w Polsce:
 Napoleon – wieś w województwie śląskim

Miejscowości w USA:
 Napoleon – miejscowość w stanie Indiana, w hrabstwie Ripley
 Napoleon – jednostka osadnicza w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Napoleon – miasto w stanie Missouri, w hrabstwie Lafayette
 Napoleon – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Logan
 Napoleon – miasto w stanie Ohio, w hrabstwie Henry

Gminy w USA:
 Napoleon (ang. Napoleon Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Jackson
 Napoleon (ang. Napoleon Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Henry

Inne:
 Napoleon – niewielka skała po wschodniej stronie Maczugi Herkulesa w Ojcowskim Parku Narodowym